Кобегка́евы () — дигорская фамилия, происходит из рода Гагуата.

Антропонимика 
Из турецкого () — ‘собака, пес’ (с удвоением гг (кк) перед гласной фонемой).

История и происхождение 
Кобегка был одним из потомков Гагу. Женившись, он отделился от отца и основал самостоятельную фамилию Кобегкаевых.

Фамилия Елбиевых произошла от Заурбека Кобегкаева. Сын Елби Кобегкаева основал свою фамилию и назвал ее по имени отца — Елбиевы. Заурбек первым браком был женат на девушке из фамилии Хуадоновых, и у них было пять сыновей: Цаппо, Гула, Махамат, Бадзай и Гама. Старейшины фамилии заставили Заурбека привести второй женой вдову Кобегкаевых. Тогда пятеро сыновей от первой жены по желанию матери стали носить ее фамилию. Таким образом в Донифарсе появилась фамилия Хуадоновых. Таким образом, от детей Кобека произошли фамилии Елбиевых и Хуадоновых.

В архиве сохранилась запись, датируемая 1886 годом: «Кобегкаев, он же Созонов или Бесонон Афсадик Созаевич и Берди Аккоевич».

Семь братьев Кобегкаевых — Хадзисмел, Борис, Гадзибе, Хангерий, Сосланбек, Турмец, Махамат — из селения Ахсарисар доблестно воевали с фашистами и пали смертью храбрых на фронтах ВОВ.

Генетическая генеалогия 
 411439 — Kobegkaev — G2a1a1a1a (DYS505=9, YCAII=19,21, DYS391=11)
 IN69912 — Kubikaev/Kobegkaev — E1b1b1a1b1a (V13+ , DYS393=12)

Известные представители 
 Джансох Афаевич Кобегкаев (1799) — в числе дигорских чиновников и старшин в 1850 г. был представлен на встрече с Его Высочеством Наследником Александром Николаевичем.
 Максим Астемирович Кобегкаев (1940) — заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный деятель Северной Осетии, кандидат исторических наук, доцент кафедры политэкономии СОГУ.

Примечания

Литература 
 

Гагуата
Донифарсские фамилии